Баскольский сельский округ

 Баскольский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Баскольский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.